Анатолий Добровольский:
 Добровольский, Анатолий Александрович (1859—1918) — инженер путей сообщения, член Государственной думы от Саратовской губернии.
 Добровольский, Анатолий Владимирович (1910—1988) — советский, украинский архитектор, член Академии художеств СССР, лауреат Государственной премии СССР.